

Patronyme 

 Sicard I, Sicard II, Sicard III, Sicard IV, Sicard V vicomtes de Lautrec ;
 J. Sicard (ca. 1620 - 1683/1684), compositeur français ;
 Claude Sicard (1677–1726), jésuite missionnaire français ;
 Jean-Pierre Antoine Sicard (1719-v.1796), peintre français ;
 Roch-Ambroise Cucurron Sicard (1742-1822), ecclésiastique français voué à l'éducation des sourds-muets ;
 Louis Marie Sicard (1743-1825), peintre français ;
 Joseph Victorien Sicard (1773-1813), général français ;
 Louis Apollinaire Sicard (1806-1881), peintre et pastelliste français ;
 Auguste Sicard (1839-1877), personnalité de la Commune de Paris ;
 Nicolas Sicard (1846-1920), peintre français ;
 Martial Sicard (1848-1923), homme politique français ;
 Gilbert Sicard (1849-19?), avocat et homme politique français ;
 François Sicard (1862-1934), sculpteur français
 Louis Sicard (1871-1946), céramiste français
 Arthur Sicard (1876-1946), inventeur québécois ;
 Solange Sicard (1902-1969), actrice française ;
 Maurice-Yvan Sicard (1910-2000), journaliste et écrivain politique français ;
 Henri Sicard (1914-1992), homme politique français
 André Sicard (1915-1973), athlète français ;
 Jean Sicard (1920-2009), écrivain français ;
 Odile Sicard (née en 1930), femme politique française ;
 Didier Sicard (1938-), médecin français ;
 Jef Sicard (1944-2021), saxophoniste et un clarinettiste français ;
 Jacques Sicard (1949-) écrivain et poète français ; 
 Jean-Pierre Sicard (1955-), économiste, chef d'entreprise et réalisateur français ;
 Frédéric Sicard (1960-), avocat français ;  
 Roland Sicard (1960-), journaliste français ;
 Stephen Sicard (1964-), compositeur et musicien français ;
 Davy Sicard (1973-), chanteur et musicien réunionnais ;
 Victor Sicard (1987-), baryton français ;
 Julie Sicard (1988-), actrice française ;
 Romain Sicard (1988-), coureur cycliste français.

Prénom

Toponyme 

 Rue Jean-Sicard, voie française du  arrondissement parisien.

Autre 
 Arrêt Sicard, arrêt du droit administratif français (1962).